Název Hlavňov má více sídel:
 Hlavňov (Krásná Hora) – část obce Krásná Hora v okrese Havlíčkův Brod
 Hlavňov (Police nad Metují) – část obce Police nad Metují v okrese Náchod
 Hlavňov (Budislav) – část obce Budislav v okrese Tábor

Externí odkazy